L'édition 2023 du tournoi de tennis de Marseille se déroule du 20 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemagne Oscar Otte, du Danois Holger Rune, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, du Français Gaël Monfils et de Karen Khachanov. Ils sont respectivement remplacés par Elias Ymer, Leandro Riedi, Pablo Andújar, Roman Safiullin et Radu Albot.

Lauréats 
Le Polonais Hubert Hurkacz remporte le tournoi en battant en finale Benjamin Bonzi. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Santiago González et Édouard Roger-Vasselin décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nicolas Mahut et Fabrice Martin. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline sur le circuit principal.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2023
Marseille
Tennis en France en 2023
Tennis en février 2023
Sport en France en février 2023